Conejero puede referirse a:
 Lo relativo al conejo, especialmente a su caza.
 Denominación coloquial de los habitantes de Lanzarote (del mismo modo que majorero lo es para los de Fuerteventura y majo o maxo lo fue para los de ambas).

 El nombre común de la planta ''Silene vulgaris
 Denominación coloquial de los habitantes de Villaconejos.
 Un apellido:
Manuel Ángel Conejero
Manuel Molina Conejero
Iñigo Díaz de Cerio Conejero
José Rodríguez Conejero
Alberto Conejero

En femenino, conejera puede referirse a:
La madriguera del conejo
Casa donde se juntan gentes de mal vivir (RAE)
Hierba conejera (página de desambiguación)
Bocha conejera
Conejera, una localidad de la provincia de Salamanca ubicada en el municipio de Ciudad Rodrigo
Isla Conejera (Cantabria), en Cantabria, España.
Isla Conejera, en Baleares, España.
Clase Conejera (de buques de la Armada Española)
Humedal La Conejera, en Colombia.
Distintos topónimos locales:
Riocamba (Monte de Las Conejeras)
Andosilla (Barrio de Las Conejeras)
Nevado de Santa Isabel (Sendero de Conejeras)
Porlamar (Mercado de Conejeros)
Río Perales (Arroyo de Los Conejeros)

 Enlaces externos 
, conejera''' y sus cognados.